Генна́дий Архи́пович Айда́ев (р. 15 апреля 1950, с. Вершино-Рыбное, Партизанский район, Красноярский край) — российский государственный деятель, бывший глава администрации (мэр) города Улан-Удэ — столицы Республики Бурятия (1998—2012).

Биография 
Происходит из племени ашабагатов. Крещён в иркутской православной церкви.

В 1973 окончил Восточно-Сибирский технологический институт (ВСТИ).

1973—1976 — председатель профсоюзного комитета Восточно-Сибирского технологического института.

1976—1980 — старший мастер, главный технолог опытного завода художественных изделий и сувениров.

1980—1991 — партийная работа на должностях от заместителя секретаря парткома железнодорожного узла станции Улан-Удэ до первого секретаря Советского райкома КПСС города Улан-Удэ.

1991—1994 — глава администрации Советского района г. Улан-Удэ.

С 1994 — депутат, с 1996 — председатель Счётной палаты Народного Хурала

В 1995 защищает кандидатскую диссертацию на тему "Функционирование и развитие сферы жилищнокоммунальных услуг в переходный период". Кандидат экономических наук.

В марте 1998 на альтернативной основе был избран мэром Улан-Удэ (основной соперник — Виктор Кукшинов).

В июне 2002 переизбран на второй срок, набрав 78,19 % голосов избирателей.

На прошедших 2 декабря 2007 года выборах мэра столицы Бурятии набрал более 43 % голосов избирателей и стал мэром города в 3-й раз (основной соперник — Александр Толстоухов).

В декабре 2012 года сложил полномочия мэра Улан-Удэ в связи с истечением 5-летнего срока. В том же месяце избирался на пост вновь созданной должности сити-менеджера города Улан-Удэ, но проиграл выборы бывшему подчинённому — Евгению Пронькинову.

С начала 2013-го по 2016 год работал в Байкальском институте природопользования СО РАН.

8 сентября 2013 года избирался в депутаты Народного Хурала Республики Бурятия, возглавив региональный список партии Гражданская платформа. Выборы партия проиграла, набрав 4 % голосов, и не сумев преодолеть 5-процентный барьер.

9 сентября 2018 года избирался в депутаты Народного Хурала Республики Бурятия в качестве самовыдвиженца, но проиграл депутату Горсовета Михаилу Степанову.

В Российской государственной библиотеке (РГБ) отсутствует докторская диссертация Айдаева. В медиасфере предполагается, что господин Айдаев купил докторскую диссертацию.

Образование, ученые степени и звания 
 Восточно-Сибирский технологический институт (1973)
 Российская академия государственной службы при Президенте РФ (1995)
 Кандидат экономических наук (1995), 08.00.05., г. Москва 
доктор экономических наук, информация по докторской не найдена 
 Почётный профессор Московского авиационного института
 Член-корреспондент Международной инженерной академии

Служба в рядах Советской Армии 
 Сведения отсутствуют.

Награды, почётные звания 
 Орден Почёта
 Медаль «За спасение утопающих»
Орден Русской православной церкви Преподобного Сергия Радонежского II степени
 Орден «За заслуги» Общероссийского союза ветеранов Афганистана
Орден Святого князя Александра Невского II и III степени
 Почётный гражданин Республики Бурятия
 Почётный гражданин города Ямагата (Япония) (1999)
 Почётный гражданин города Дархан (Монголия)
 Национальная общественная премия им. Петра Великого
Почетный гражданин города Улан-Удэ (Бурятия)
Заслуженный экономист Республики Бурятия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации города Улан-Удэ 
  Геннадий Айдаев вступил в должность мэра Улан-Удэ (Бурятия)
  Клятву соблюдать Конституцию РФ и законы Бурятии дал Геннадий Айдаев

Выпускники Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления
Главы Улан-Удэ
Депутаты Народного Хурала Республики Бурятии